Hans Wiegel, politicus
 Nelly Frijda-Wiegel, actrice
 Gerard Wiegel, cartoonist en stripauteur